Living to love you (Piet Veerman), single van Piet Veerman uit 1976
 Living to love you (Sarah Connor), single van Sarah Connor uit 2004